

Cinema
Girl Trouble – cortometraggio del 1934 diretto da Edward F. Cline
Girl Trouble – cortometraggio del 1933 diretto da Bennett Cohen
Girl Trouble – film del 1942 diretto da Harold D. Schuster

Musica
Girl Trouble – band punk rock di Washington attiva dal 1983